Saraycık (Ağın), een dorp in het Turkse district Ağın
 Saraycık (Altıntaş), een dorp in het Turkse district Altıntaş
 Saraycık (Amasya), een dorp in het Turkse district Amasya
 Saraycık (Antakya), een dorp in het Turkse district Antakya
 Saraycık (Bayburt), een dorp in het Turkse district Bayburt
 Saraycık (Bayramiç), een dorp in het Turkse district Bayramiç
 Saraycık (Bolu), een dorp in het Turkse district Bolu
 Saraycık (Bozüyük), een dorp in het Turkse district Bozüyük
 Saraycık (Çanakkale), een dorp in het Turkse district Çanakkale
 Saraycık (Çayırlı), een dorp in het Turkse district Çayırlı
 Saraycık (Çerkeş), een dorp in het Turkse district Çerkeş
 Saraycık (Çubuk), een dorp in het Turkse district Çubuk
 Saraycık (Demirci), een dorp in het Turkse district Demirci
 Saraycık (Develi), een dorp in het Turkse district Develi
 Saraycık (Eflani), een dorp in het Turkse district Eflani
 Saraycık (Eşme), een dorp in het Turkse district Eşme
 Saraycık (Gerger), een dorp in het Turkse district Gerger
 Saraycık (Göksun), een dorp in het Turkse district Göksun
 Saraycık (Gümüşhacıköy), een dorp in het Turkse district Gümüşhacıköy
 Saraycık (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
 Saraycık (İncesu), een dorp in het Turkse district İncesu
 Saraycık (İskilip), een dorp in het Turkse district İskilip
 Saraycık (Kargı), een dorp in het Turkse district Kargı
 Saraycık (Kastamonu), een dorp in het Turkse district Kastamonu
 Saraycık (Keşap), een dorp in het Turkse district Keşap
 Saraycık (Kırşehir), een dorp in het Turkse district Kırşehir
 Saraycık (Kızılcahamam), een dorp in het Turkse district Kızılcahamam
 Saraycık (Kızılırmak), een dorp in het Turkse district Kızılırmak
 Saraycık (Kocasinan), een dorp in het Turkse district Kocasinan
 Saraycık (Merzifon), een dorp in het Turkse district Merzifon
 Saraycık (Şebinkarahisar), een dorp in het Turkse district Şebinkarahisar
 Saraycık (Seydişehir), een dorp in het Turkse district Seydişehir
 Saraycık (Sinanpaşa), een dorp in het Turkse district Sinanpaşa
 Saraycık (Sincan), een dorp in het Turkse district Sincan
 Saraycık (Sungurlu), een dorp in het Turkse district Sungurlu
 Saraycık (Suşehri), een dorp in het Turkse district Suşehri
 Saraycık (Ünye), een dorp in het Turkse district Ünye
 Saraycık (Vezirköprü), een dorp in het Turkse district Vezirköprü
 Saraycık (Zonguldak), een dorp in het Turkse district Zonguldak